Василий Глотов:
 Глотов, Василий Иванович (1910—?) — русский советский поэт и прозаик, переводчик.
 Глотов, Василий Константинович (род. 1997) — российский хоккеист.